Ната́лья Влади́мировна Ру́дная (род. 10 ноября 1942) — советская и российская актриса театра и кино.

Биография 

Наталья Рудная родилась 10 ноября 1942 года в Москве в семье журналиста Владимира Рудного и переводчицы с немецкого языка.

В 1963 году окончила Театральное училище им. Б.Щукина (курс Л. М. Шихматова) и вышла замуж за Виталия Соломина. 

По окончании училища работала в Государственном Академическом Малом Театре СССР, из которого ушла в 1968 году.  В 1973 году снялась в фильме мужа-режиссёра Андрея Смирнова «Осень». Снялась в фильмах-операх «Иоланта» и «Царская невеста» (режиссёр  Владимир Гориккер, Рижская киностудия), «Мятежная застава» (Ленфильм), «Лебедев против Лебедева» (Мосфильм). Последняя роль — в фильме Дуни Смирновой «Связь».

После развода с Андреем Смирновым работала в Таллине в Государственном Русском Драматическом театре Эстонской ССР.

С 1981 по 2008 год— актриса Центрального театра Советской армии.

Личная жизнь 
 Была замужем за Виталием Соломиным и Андреем Смирновым.
 В 1984 году вышла замуж за Сергея Александровича Лукина, выпускника постановочного факультета Школы-студии МХАТ, театрального художника по образованию, ныне — телевизионного оператора.
 Дочери от брака с Андреем Смирновым:
Дуня (Авдотья) Смирнова (род. 1969) — сценаристка, телеведущая, режиссёр, супруга (с 2012 года) Анатолия Чубайса;
Александра Смирнова (род. 1972), проживает в Лондоне.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина